Die Saison 2008/09 der Oberliga Nordost war die 18. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und nach der Einführung der 3. Liga die erste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meister der Nord- und der Südstaffel, Tennis Borussia Berlin und der ZFC Meuselwitz, stiegen direkt in die Regionalliga auf. Die eigentlich vorgesehenen zwei Abstiegsplätze je Staffel wurden auf drei Abstiegsplätze erhöht, da sowohl Energie Cottbus II als auch der FC Sachsen Leipzig aus der Regionalliga abstiegen.

Staffel Nord 
Nachdem Tennis Borussia Berlin seit dem dritten Spieltag auf dem ersten Platz stand,  sicherte sich der Verein vorzeitig die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Regionalliga. Der BFC Preussen stand von Beginn der Saison an auf einem Abstiegsplatz und musste somit am Ende der Saison in die Verbandsliga absteigen, ebenso wie der Spandauer SV, der seit dem 10 Spieltag einen Abstiegsplatz belegte. Der Torgelower SV Greif, der die gesamte Saison im unteren Tabellenviertel spielte, konnte die Klasse halten, da der FSV Bentwisch zum Saisonende seinen Rückzug aus der Oberliga bekannt gab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Der ZFC Meuselwitz konnte sich einen Spieltag vor Saisonende, vorzeitig die Meisterschaft sichern und stieg damit in die Regionalliga auf. Die beiden Neulinge FC Grün-Weiß Wolfen und 1. FC Magdeburg II konnten sich nicht in der Oberliga behaupten und stiegen wieder in die Verbandsliga ab. Durch die Zahl der Regionalligaabsteiger entschied sich außerdem, dass der FC Eilenburg in die sächsische Landesliga absteigen musste.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09